Британската НЛО асоциация (BUFORA) е неправителствена организация във Великобритания, занимаваща се с аномалии, НЛО, криптофизика и инвеститорска дейност, като прави инвестиции в по-малки организации по целия свят.

История 
BUFORA съществува от 1964, когато започва да прави проучвания на територията на Великобритания. Впоследствие тя се свързва с американската НЛО организация MUFON и заедно правят изследване на НЛО феномена в САЩ и Обединеното Кралство.

Публикации 
 1965-1982 – BUFORA журнал
 1979-1989 – Журнал на аномалийните феномени (JTAP)
 1982-1989 – BUFORA бюлетин
 1989-1998 – Бюлетин
 1998-2002 – BUFORA бюлетин
 2002-2005 – Нов журнал на BUFORA

Източници 

 bufora.org.uk

Уфологични организации
Псевдонаучни организации във Великобритания